Die Saison 2002/03 der Oberliga Westfalen war die 25. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die neunte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure des FC Schalke 04 mit neun Punkten Vorsprung auf die Amateure des VfL Bochum. Die Schalker schafften es als erste Mannschaft, mehr als 100 Tore in einer Saison zu erzielen. Die Abstiegsränge belegten die DJK TuS Hordel, Westfalia Herne und die TSG Dülmen.

Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen die Amateure von LR Ahlen und der SV Schermbeck jeweils als Staffelsieger auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister sicherte sich der SV Vorwärts Kornharpen den dritten Aufstiegsplatz. Aus der Regionalliga Nord stieg der SC Verl ab. Der Torschützenkönig wurde Daniel Farke von SV Lippstadt 08 mit 28 Toren.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2002/03 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2001/02:
 FC Schalke 04 Am.
 FC Eintracht Rheine
 VfB Hüls
 VfL Bochum Am.
 Westfalia Herne
 VfB Fichte Bielefeld (N)
 SC Hassel (N)
 FC Gütersloh 2000
 Lüner SV
 DJK TuS Hordel
 SG Wattenscheid 09 II
 SuS Stadtlohn
 SV Lippstadt 08
 TSG Dülmen
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 2001/02:
 Arminia Bielefeld Am. (Staffel 1)
 TSG Sprockhövel (Staffel 2)
 die zwei Vizemeister der Verbandsliga Westfalen 2001/02:
 SpVg Emsdetten 05 (Staffel 1)
 Sportfreunde Siegen II (Staffel 2)

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Verbandsliga-Staffeln. Der SV Vorwärts Kornharpen stieg durch einen 6:5-Sieg im Elfmeterschießen am 7. Juni 2003 auf neutralem Platz in Neubeckum in die Oberliga auf.

|}

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 2002/03 bei Westfalenkick.de
 Oberliga Westfalen 2002/03 bei kicker.de

2002
Fußballsaison 2002/03